

Anno 
 910 o 910 a.C.

Codici 
 910 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Caussols-ODAS, nella Provenza-Alpi-Costa Azzurra, regione francese

Matematica 
 910 – numero

Strade 
 Pista Austurleið in Islanda